Iris West peut faire référence à :
 Iris West Allen ou Iris West, un personnage de DC Comics qui a une relation amoureuse avec Barry Allen
 Kid Flash (Iris West), personnage DC comics, fille de Wally West